Labyrinth (Kit Watkins), muziekalbum van Kit Watkins
 Labyrinth (soundtrack), soundtrackalbum van David Bowie